Châtellerault, ciutat de França
 Vescomtat de Chatellerault, fou una jurisdicció feudal de França.